Первомайский —посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области в составе сельского поселения Камышевское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 13 километров по прямой на северо-восток от районного центра поселка Дергачи.

История
Официальная дата основания 1929 год.

Население 
Постоянное население составляло 905 человек в 2002 году (русские 49%, казахи 37%) , 717 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Дергачёвского района (Саратовская область)